Weitkus ist der Familienname folgender Personen:

 Otto Weitkus (* 1932), deutscher Partei- und Wirtschaftsfunktionär
 Paul Weitkus (1898–1974), deutscher Generalmajor der Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg